

Giorno 1 (26 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Fabio Fognini [11],  Guido Pella [19],  Taylor Fritz [26]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [14],  Caroline Garcia [27]
Programma della giornata

Giorno 2 (27 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [4],  Stefanos Tsitsipas [8],  Karen Khachanov [9],  Roberto Bautista Agut [10],  Félix Auger-Aliassime [18],  Kyle Edmund [30]
 Singolare femminile:  Sloane Stephens [11],  Garbiñe Muguruza [24],  Carla Suárez Navarro [28],  Barbora Strýcová [31]
 Programma della giornata

Giorno 3 (28 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Borna Ćorić [12]
 Programma della giornata

Giorno 4 (29 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [25],  Dušan Lajović [27],  Benoît Paire [29],  Cristian Garín [31],  Fernando Verdasco [32]
 Singolare femminile:  Simona Halep [4],  Petra Kvitová [6],  Aryna Sabalenka [9],  Hsieh Su-wei [29]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Filip Polášek [11]
 Doppio misto:  Anna-Lena Grönefeld /  Oliver Marach [7]
 Programma della giornata

Giorno 5 (30 agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [7],  Nikoloz Basilashvili [17]
 Singolare femminile:  Anastasija Sevastova [12],  Sofia Kenin [20],  Maria Sakkarī [30],  Dayana Yastremska [32],  Zhang Shuai [33]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [4],  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [5]
 Doppio femminile: Samantha Stosur /  Zhang Shuai [6],  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač [10],  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson [11],  Darija Jurak /  María José Martínez Sánchez [13],  Veronika Kudermetova /  Galina Voskoboeva [15],  Raquel Atawo /  Asia Muhammad [16]
 Programma della giornata

Giorno 6 (31 agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  John Isner [14],  Nick Kyrgios [28]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [7],  Caroline Wozniacki [19],  Anett Kontaveit [21]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Michael Venus [3],  Mate Pavić /  Bruno Soares [6],  Nikola Mektić /  Franko Škugor [9],  Henri Kontinen /  John Peers [14]
 Doppio femminile:  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs [5]
 Programma della giornata

Giorno 7 (1º Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Novak Đoković [1],  David Goffin [15]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [2],  Karolína Plíšková [3],  Madison Keys [10],  Petra Martić [22]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [2],  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [10]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [7],  Nicole Melichar /  Květa Peschke [9]
 Doppio misto:  Nicole Melichar /  Bruno Soares [5]
 Programma della giornata

Giorno 8 (2 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [6],  Marin Čilić [22]
 Singolare femminile:  Naomi Ōsaka [1],  Julia Görges [26] 
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [7],  Robin Haase /  Wesley Koolhof [13]
 Doppio femminile:  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová [2]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [2],  Květa Peschke /  Wesley Koolhof [8]
 Programma della giornata

Giorno 9 (3 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [3],  Stan Wawrinka [23]
 Singolare femminile:  Johanna Konta [16],  Wang Qiang [18]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Jürgen Melzer [16]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic [1],  Duan Yingying /  Zheng Saisai [12]
 Doppio misto:  Demi Schuurs /  Henri Kontinen [6]
 Programma della giornata

Giorno 10 (4 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [13],  Diego Schwartzman [20]
 Singolare femminile:  Donna Vekić [23],  Elise Mertens [25]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [3],  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko [14]
 Doppio misto:  Latisha Chan /  Ivan Dodig [1],  Samantha Stosur /  Rajeev Ram [3] 
 Programma della giornata

Giorno 11 (5 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [5],  Belinda Bencic [13]
 Doppio maschile:  Kevin Krawietz /  Andreas Mies [12],  Jamie Murray /  Neal Skupski [15]
 Programma della giornata

Giorno 12 (6 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Matteo Berrettini [24]
 Doppio maschile:  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [8]
 Programma della giornata

Giorno 13 (7 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Serena Williams [8]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Michael Venus [1] 
 Programma della giornata

Statistiche della finale femminile

Giorno 14 (8 Settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [5]
 Doppio femminile:  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty [8]
 Programma della giornata

Statistiche della finale maschile 

US Open 2019